Glory kan syfta på:

 Glory – en rollfigur i Buffy och vampyrerna, se Glorificus (rollfigur)
 Glory (musikal) – en musikal av John Larsson och John Gowans
 Glory – engelsk originaltitel för en film med Denzel Washington, se Ärans män
 Glory (singel av KMFDM) – en singel av bandet KMFDM
 Glory – en amerikansk rockgrupp som 1973 bytte namn från The Damnation of Adam Blessing
 Glory (musikgrupp) – ett svenskt hårdrocksband
 Glory (serie) – en serfie av Rob Liefeld
 Glory (Britney Spears) –  ett album av Britney Spears
 M/S Viking Glory – en kryssningsfärja

Se även
 HMS Glory – flera